Orestes — figura da mitologia grega, filho de Agamemnon e de Clitemnestra
 Flávio Orestes — general que dominou de facto o Império Romano do Ocidente de 475 a 476
 Orestes (Indiana) — cidade dos Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos